El nombre Pitufina puede hacer referencia a:
 Pitufina, personaje de Los Pitufos.
 La Pitufina, historia de la serie Los Pitufos.
  Principio de la Pitufina, un recurso narrativo